Llista dels 260 municipis del departament francès de la Cruesa (23).

Cruesa